Bohol kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Bohol, ö och provins, Centrala Visayas,

Indonesien 

 Desa Bohol, administrativ by, Yogyakarta, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar